Athie – comune francese del dipartimento della Côte-d'Or
Athie – comune francese del dipartimento della Yonne
 Mamoudou Athie – attore mauritano naturalizzato statunitense